Суперкубок Англії з футболу 1969 — 47-й розіграш турніру. Матч відбувся 2 серпня 1969 року між чемпіоном Англії «Лідс Юнайтед» та володарем кубка країни «Манчестер Сіті».

Учасники

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на footballsite

1969
Англія
Серпень 1969
1969 в англійському спорті